Bjal Izvor (Kardzjali), een dorp in de Bulgaarse gemeente Ardino, oblast Kardzjali
Bjal Izvor (Satara Zagora), een dorp in de Bulgaarse gemeente Opan, oblast Stara Zagora